Stuivezand (Drimmelen), een buurtschap in de gemeente Drimmelen
Stuivezand (Zundert), een buurtschap in de gemeente Zundert
Stuivezand (historisch), een verdwenen eiland en dorp in de Westerschelde